Морелия:

 Морелия — город в Мексике, столица штата Мичоакан.
 Морелия — гражданский аэропорт, расположенный в Алваро Обрегон.

См. также 
 Морелия — Линарес 2007 (шахматный турнир) 
 Морелия — Линарес 2008 (шахматный турнир)